Karlsborg eller Carlsborg kan syfta på:

 Karlsborgs kommun – en kommun i Västra Götalands län 1971–
 Karlsborg – en tätort och centralort i Karlsborgs kommun
 Karlsborgs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1885–1970
 Karlsborgs församling – en församling i Karlsborgs pastorat i Vadsbo kontrakt i Skara stift 1885–
 Karlsborgs garnisonsförsamling – en tidigare församling i Skara stift och i Karlsborgs kommun 1831–1960
 Karlsborgs fästning – en fästning på Vanäs udde i Vättern 1819–
 Karlsborgs flygplats –  en militär flygplats i 2 km söder om Karlsborg i Västergötland
 Karlsborgs distrikt –  ett distrikt i Karlsborgs kommun och Västra Götalands län 2016–
 Karlsborg, Kalix kommun – ett industrisamhälle i Kalix kommun
 Karlsborg, Bohuslän – ett tidigare fäste, borg, i Kville socken i Bohuslän
 Karlsborg – tidigare namn på en medeltida borg i Södermanland, se Tälje hus
 Karlsborg (ö) – en holme i Brunnsviken, Solna kommun
 Carlsborg – en fästning i kolonin Svenska guldkusten i nuvarande Ghana, se Fort Carolusborg